Hamet heißen folgende geographische Objekte:

 Hamet (Untergriesbach), Ortsteil des Marktes Untergriesbach im Landkreis Passau, Bayern
 Hamet (Gemeinde Desselbrunn), Ortsteil von Desselbrunn, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich
 Hamet (Gemeinde Pfarrkirchen), Ortschaft von Pfarrkirchen im Mühlkreis, Bezirk Rohrbach, Oberösterreich
 Hamet (Gemeinde Wolfern), Ort bei Wolfern, Bezirk Steyr-Land, Oberösterreich
 Hamet (Gemeinde Jagerberg), Ortschaft von Jagerberg, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark
 handwerklich-motorische Eignungstest (HAMET-Testung), im Bereich der beruflichen Rehabilitation

Siehe auch:
 Hammett